Франсиско Бенко (при рождении — Франц Бенко; , , , 24 июня 1910, Берлин — 11 января 2010, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист (мастер) и шахматный композитор, уроженец Германии.

Биография 
Родился в Берлине в еврейской семье. Отец Рихард Вильгельм Бенко приехал в Германию из Венгрии, мать Алиса Йозефина Хелена Пикк — из Австрии.

Первую известность приобрел в 1928 г., когда в сеансе одновременной игры завершил вничью партию с чемпионом мира А. А. Алехиным.

В 1935 г. получил звание мастера. Через год вместе с сестрой, спасаясь от политики нацистов, эмигрировал сначала в Нидерланды, а оттуда — в Аргентину (родители остались в Германии и погибли в концлагере).

Участвовал во многих чемпионатах Аргентины (первый раз в 1937 г., последний — в 2004 г.). Неоднократно принимал участие в международных турнирах в Буэнос-Айресе и Мар-дель-Плате.

В 1954 г. представлял Аргентину в зональном турнире претендентского цикла 1954—1955.

Шахматная композиция 
С 1928 г. состоял в обществе „Die Schwalbe“. По творческим установкам был близок к А. Кремеру, Э. Цеплеру и Э. Биргфельду.

Собрал коллекцию шахматных композиций, объемом более 30 тыс. произведений.

Из собственного творчества Бенко наиболее известна следующая трехходовка (см. диаграмму):

1. Кc4! (1. Кe8? Фg3 2. f8Ф+ Фg8 3. Фf6+ Фg7). Теперь черные в цугцванге. Они не могут одновременно держать под защитой свою пешку на b3 и поле f8. Если 1... Фg3, то после 2. f8Ф+ Фg8 черный ферзь не защищает пешку, и следует 3. Кр:b3#.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Бенко  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Бенко  на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Шахматисты Аргентины
Шахматные композиторы Германии
Шахматные композиторы Аргентины
Шахматисты XX века
Родившиеся в Берлине
Умершие в Буэнос-Айресе
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии